Elizabeth Meehan ist der Name folgender Personen:

* Elizabeth Meehan (Drehbuchautorin) (1894–1967), britische Drehbuchautorin
 Elizabeth Meehan (Politikwissenschaftlerin) (1947–2018), britische Politikwissenschaftlerin